Le patronyme Pecquereau  provient d'une profession : il s'agit du diminutif en -eau de Pecqueur (pêcheur), de l'ancien français ou picard peskerel, l'ancien français pesche ou picard peske : poisson.

Des variantes existent :
Pecqueriaux
Pécriaux
Piquerel
Picquereau, Piquereau, Piqueray, Picray

Sophie Pécriaux (1967-), femme politique belge